Коричник Лоурейра, или вьетнамская кассия () — вечнозелёное дерево, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Растение родом из Вьетнама, где в основном и культивируется.

В России на Черноморском побережье Кавказа с 1928 года.

Растёт сравнительно медленно, но быстрее коричника японского. Лучше развивается на краснозёмных и богатых наносных почвах, где за 12—13 лет вырастает до 6—8 м высоты.

Обладает довольно высокой зимостойкостью; легко переносит морозы до —11…—12°.

Ботаническое описание 
Вечнозелёное тропическое дерево средней величины с шатровидной кроной. Кора светло-серая, гладкая, толще и грубее и имеет менее приятный аромат, чем у корицы китайской. Веточки гладкие, багряные, на концах угловатые, с душистой корой.

Листья супротивные или очерёдные, продолговато-эллиптические до почти ланцетных, удлинённо-остроконечные, длиной 8—14 см, шириной 2—5 см, жёсткие, кожистые, сверху тускло-блестяще-зелёные, снизу сизые, с тремя почти продольными жилками и густой сеткой поперечных жилок, на черешках длиной 1,5—2 см.

Цветки мелкие, в пазушных в многоцветковых метёлках на удлиненных цветоножках.

Плоды величиной с горошину, продолговато-округлые или шаровидно-яйцевидные, тёмного цвета. В одном кг содержится от 6 до 7 тысяч семян; вес одной тысячи семян 140—150 г.

Химический состав 

Во всех частях растения содержится эфирное масло — в листьях до 0,7 %, в молодых побегах 0,2, в корнях до 1,2 %. В состав эфирного масла входят линалоол (40 %), цитраль, другие альдегиды (27 %), цинеол и небольшое количество коричного альдегида. В эфирном масле из листьев обнаружен также эвгенол. В эфирном масле из корней найдены камфен, линалоол, цинеол и коричный альдегид.

Значение и применение 
Листья и кора (вместо корицы китайской) могут применяться в кулинарии и для производства консервов как пряность.

Таксономия 
Вид Коричник Лоурейра входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Лавровые
Флора Азии
Пряности
Таксоны растений, названные в честь людей